Alsény Camara ist der Name folgender Personen:

* Alsény Camara (Fußballspieler, 1986) (* 1986), guineischer Fußballspieler 
 Alsény Camara (Fußballspieler, 1995) (Alsény Camara Agogo; * 1995), guineischer Fußballspieler